Франсиско Феб од Наваре (1467 — По, 30. јануар 1483) је био краљ Наваре. Био је син Гастона од Фоа, принца од Вијане и Магдалене од Валоа.

Породично стабло 

Рођени 1467.
Умрли 1483.
Владари Наваре
Династија Фоа